Весна Латингер (Мостар, 29. август 1942 — Јерусалим, 12. април 2022) била је југословенскa филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1966. || Сан   || /
|-
| 1966. || Љубав у огледалу Кратки филм || /
|-
| 1968. || Не играј се љубављу ТВ филм || Певачица
|-
| 1969. || Обична прича ТВ филм || Софија Александровна
|-
| 1969. || Младићи и девојке 2 ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Цео живот за годину дана ТВ серија || Девојка на станици
|-
| 1972. || Сами без анђела ТВ филм || /
|-
| 1972. || Буба у уху ТВ филм || Езени
|-
| 1978. || Пучина ТВ филм || Николићка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Светозар Марковић  ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Ваљевска болница ТВ филм || Рушка
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1942.
Умрли 2022.
Југословенски глумци
Мостарци